Marianka ist der Name folgender Orte:

 in der Slowakei
 Marianka, Stadt im Okres Malacky

 in Polen
 Marianka (Brody), Dorf in der Gemeinde Brody, Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus
 Marianka (Chąśno), Dorf in der Gemeinde Chąśno, Powiat Łowicki, Woiwodschaft Łódź
 Marianka (Gomunice), Dorf in der Gemeinde Gomunice, Powiat Radomszczański, Woiwodschaft Łódź
 Marianka (Gostynin), Dorf in der Gemeinde Gostynin, Powiat Gostyniński, Woiwodschaft Masowien
 Marianka (Kałuszyn), Dorf in der Gemeinde Kałuszyn, Powiat Miński, Woiwodschaft Masowien
 Marianka (Księżpol), Dorf in der Gemeinde Księżpol, Powiat Biłgorajski, Woiwodschaft Lublin
 Marianka (Kurów), Dorf in der Gemeinde Kurów, Powiat Puławski, Woiwodschaft Lublin
 Marianka (Lubochnia), Dorf in der Gemeinde Lubochnia, Powiat Tomaszowski, Woiwodschaft Łódź
 Marianka (Mińsk Mazowiecki), Dorf in der Gemeinde Mińsk Mazowiecki, Powiat Miński, Woiwodschaft Masowien
 Marianka (Mniszków), Dorf in der Gemeinde Mniszków, Powiat Opoczyński, Woiwodschaft Łódź
 Marianka (Mszczonów), Dorf in der Gemeinde Mszczonów, Powiat Żyrardowski, Woiwodschaft Masowien
 Marianka (Niedrzwica Duża), Dorf in der Gemeinde Niedrzwica Duża, Powiat Lubelski, Woiwodschaft Lublin
 Marianka (Nowy Kawęczyn), Dorf in der Gemeinde Nowy Kawęczyn, Powiat Skierniewicki, Woiwodschaft Łódź
 Marianka (Pasłęk), Dorf in der Gemeinde Pasłęk, Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Marianka (Skarszewy), Dorf in der Gemeinde Skarszewy, Powiat Starogardzki, Woiwodschaft Westpommern
 Marianka (Stary Brus), Dorf in der Gemeinde Stary Brus, Powiat Włodawski, Woiwodschaft Lebus
 Marianka (Strzelce), Dorf in der Gemeinde Strzelce, Powiat Kutnowski, Woiwodschaft Łódź
 Marianka (Tarczyn), Dorf in der Gemeinde Tarczyn, Powiat Piaseczyński, Woiwodschaft Masowien
 Marianka (Wiżajny), Dorf in der Gemeinde Wiżajny, Powiat Suwalski, Woiwodschaft Podlachien
 Marianka (Żychlin), Dorf in der Gemeinde Żychlin, Powiat Kutnowski, Woiwodschaft Łódź